Сесба́ния крупноцветко́вая () — вид деревьев рода  семейства .

Ботаническое описание 
Небольшое дерево, достигающее 3—5 м в высоту.

Листья перистые, листочки овальные, с ровным краем.

Цветки крупные, белого цвета.

Плоды — плоские и тонкие зелёные бобы.

Значение и применение 
Цветки сесбании съедобны, в Юго-Восточной Азии их употребляют в пищу как овощи.

Таксономия 
Вид Сесбания крупноцветковая входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Ссылки 
 Сесбания крупноцветковая на ILDIS 

Мотыльковые
Флора Азии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum